Tobin ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Tobin (* 1965), australischer Fußballspieler
 Amon Tobin (* 1972), brasilianischer DJ und Musiker
 Becca Tobin (* 1986), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin

 Christian Tobin (* 1956), deutscher bildender Künstler
 Christine Tobin (* 1963), irische Jazzsängerin
 Dan Tobin (1910–1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Daniel J. Tobin (1875–1955), irischer Gewerkschafter
 Friedrich Tobin (* 1962), österreichischer Fußballspieler
 Genevieve Tobin (1899–1995), US-amerikanische Schauspielerin
 James Tobin (1918–2002), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Joseph William Tobin CSsR (* 1952), Erzbischof von Newark
 Louise Tobin (1918–2022), US-amerikanische Jazzsängerin
 Maurice J. Tobin (1901–1953), US-amerikanischer Politiker
 Peter Tobin (1946–2022), schottischer Serienmörder
 Robert Tobin (* 1983), britischer Leichtathlet
 Seán Tobin (* 1994), irischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Terry Tobin, australischer Diplomat des Souveränen Malteserordens
 Thomas Joseph Tobin (* 1948), US-amerikanischer Priester, Bischof von Providence

Tobin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tobin (Colorado), im Logan County
 Tobin (Kalifornien), im Plumas County
 Tobin (Wisconsin), im Kenosha County

Tobin steht zudem für:
 Tobin Island, Insel von Queensland, Australien
 Tobin Mesa, Tafelberg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Tobin-Steuer
 Tobin’s Q
 Tobin Township
 Tobien